Волжский дизель имени Маминых — предприятие, созданное на базе машиностроительного завода им. Ф. Э. Дзержинского, которое, в свою очередь, создано на базе отделения завода братьев Маминых, принадлежащего до революции Ивану Мамину. Завод располагается в городе Балаково, Саратовская область.

На момент 2022 года, Акционерное общество «Волжский дизель имени Маминых» (АО «Волгодизельмаш») — одно из российских предприятий, специализирующихся на производстве и поставке среднеоборотных дизельных и газопоршневых двигателей и агрегатов на их базе, которые имеют широкую сферу применения в промышленности. Завод располагает производственной площадью 88,6 тыс. м². Предприятие оснащено высокотехнологичным металлообрабатывающим оборудованием, включающим станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры и механизированные комплексы, с экспериментальным цехом для всесторонних испытаний новой и совершенствования выпускаемой продукции.
Мощностной ряд основной продукции включает в себя двигатели от 232 до 1100 кВт.

История 
1899 г. — молодой изобретатель Яков Васильевич Мамин, прошедший стажировку на заводе создателя первого гусеничного трактора Ф. Блинова, вместе с братом Иваном открыл на восточной окраине Балакова собственные мастерские. Предприятие именовалось как «Специальный завод нефтяных двигателей братьев Маминых».

1903 г. — выпущен бескомпрессорный двигатель стационарного типа с воспламенением от сжатия, построенный Я. В. Маминым. Предприятие серийно производит калоризаторные нефтяные двигатели мощностью от 3,5 до 30 л. с.

1908 г. — Изготовлен первый четырёхтактный двигатель мощностью 9,5 л. с. с горизонтальным расположением цилиндра. В качестве топлива использовали газойль. Завод выпускает двигатели мощностью от 7 до 40 л. с. и на их базе — колесные локомобили 10, 13 и 16 л. с. и двадцатисильные колесные тракторы с нефтяным двигателем высокого сжатия.

1912 г. — с конвейера завода сошли первые опытные образцы колесных тракторов на базе транспортного бескомпрессорного двигателя. Двигатель этого трактора работал на сырой нефти.

1916—1917 гг. — в условиях большого количества оборонных заказов были спешно построены три новых цеха для выработки запальных стаканов, испытания станков и изготовления 37-миллиметровых гранат.

1918 г. — Завод выпустил первый советский трактор — Гном.

1923 г. — выпущен трактор Карлик. Собрание политехнического общества в Москве, официально признало основателя предприятия Якова Мамина пионером русского тракторостроения. Высокие качества двигателей конструкции Мамина отмечены золотыми медалями на многих выставках в России, а также за границей: в Париже, Лондоне, Брюсселе, Риме.

1926 г. — По инициативе работников заводу было присвоено его имя Ф. Э. Дзержинского. У проходной завода был установлен его бюст.

1926—1930 гг. Конструкторы предприятия создали стационарный четырехтактный горизонтальный двигатель 1Ч42/50. Введены в эксплуатацию собственная электростанция, литейный цех, установлен новый двигатель в здании силовой станции, перепланирован механический цех, спроектированы и внедрены новые конструкции коленчатых валов, топливного насоса и форсунок к двигателям «Русский дизель». В это же время был увеличен выпуск двигателей класса «полудизель».

1930—1935 гг. — введенный в эксплуатацию новый литейный цех позволил значительно увеличить производство запасных деталей. В то же время создана оригинальная конструкция легкого экономичного форкамерного двухтактного дизельного двигателя со струйным распылением топлива.

1937 г. — Установлен памятник Ф. Э. Дзержинскому на территории завода.

1939 г. — выпущен первый стационарный форкамерный дизель 1Д26/30, предназначенный для привода небольших электростанций. Происходит расширение завода за счет строительства новых цехов, территория завода увеличилась в шесть раз. Осваивается производство дизелей размерностью 19/30 для судов и электростанций.

1941—1945 гг. — коллектив завода в два раза вырос численностью за счет эвакуированных рабочих из г. Первомайска, Ленинграда и других городов. Завод быстро перестроил производства на выпуск военной продукции. Были решены коллективом завода важнейшие задачи по освоению массового производства снарядов для самоходных артиллерийских установок СУ-152, и выпуску дизелей, крайне необходимых для нужд предприятий тыла и Волжской Военной флотилии. Инженерная и конструкторская мысль работала на перспективу, в военные годы было подготовлено производство трех новых марок газогенераторных двигателей. Завод занял первое место в системе машиностроительной промышленности.

1945—1950 гг. — в условиях масштабного восстановления страны завод вновь значительно расширился и увеличил мощности. Были построены шлакоблочная мастерская, столярный, механосборочный, паросиловой и литейный цеха, нефтебаза, заложены ремонтно- механический, экспериментальный и модельный цеха. Для восстановления народного хозяйства завод занялся выпуском мирной продукции. Требовалось огромное количество двигателей внутреннего сгорания и запчастей к тракторам. Конструкторским бюро завода разработан мощный по тем временам дизельный двигатель 1ДМ28/30 для электростанций и рабочие чертежи дождевальных установок с приводом от малогабаритной и дешевой нефтянки Н-22.

1952 г. — Для развития морского рыболовства предприятие начало выпуск судовых двигателей 2ДСП19/30 мощностью 80 л. с. при 500 об/мин.

1956 г. — Налажен выпуск 4ДСП19/30 мощностью 160 л. с. при 500 об/мин.

1960 г. — Для освоения сырьевых ресурсов страны в отдаленных точках потребовалось создание дизель-генераторов и завод перешел на выпуск агрегатов новой модификации 4ДГ 19/30-1. Начались работы по автоматизации дизель-генераторных установок, которые обеспечивали работу без обслуживающего персонала в течение 150 ч. Они предназначались в качестве основного и резервного источников электроэнергии на необслуживаемых электростанциях. Конструкторами ОКБ совместно с коллективом экспериментальной лаборатории создан опытный образец двигателя с турбонаддувом марки 6ДГН19/30 мощностью 375 л. с.

1971 г. — Создание и серийное освоение дизельного двигателя 6ЧН 21/21 (базового двигателя для многих изделий) и освоение выпуска тысячесильных двигателей для Белорусского автомобильного завода. Программа предусматривала увеличение производственных мощностей в 2,4 раза. Были построены новые цеха, бытовой корпус, котельная, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, блок испытательной станции и экспериментальная лаборатория.

1985 г. — Налажено производство дизель-генераторов ДГР-500 для геологических работ, силовых агрегатов СА-10 в экспортном исполнении для нефтебуровых установок, дизель-генераторов ДГ-600А для большегрузных самосвалов Белорусского автомобильного завода. Создан макетный образец дизеля общего назначения для строительно-дорожных машин и тракторов, разработан и изготовлен опытный образец дизеля 12ЧН21/21 для магистральных тепловозов с малой нагрузкой на ось.

1993 г. — Налажен выпуск силовых агрегатов СА20 мощностью 662 кВт для замены дизельных двигателей МВ 820 на буровых установках румынского производства.

1995 г. — Налажен выпуск силовых агрегатов СА30 мощностью 442 кВт для замены выработавших свой срок дизельных двигателей типа В2 и польских силовых агрегатов WOLA. По заказу «Газпрома» создан газовый двигатель-генератор мощностью 500 кВт.

1999 г. — Предприятие отмечает столетний юбилей. К торжеству благоустроена прилегающая территория, установлены макеты двигателей и памятник основателям завода. Налажен выпуск силовых агрегатов СА25 мощностью 600 кВт для привода буровых насосов УБН600. Начато производство дизель-редукторных агрегатов ДРРА 390/1000 мощностью 390 л. с. для замены на речных судах агрегатов с дизельными двигателями 6NVD26 производства германской фирмы SKL.

2000 г. — Поставлены на производство дизельные и газопоршневые электростанции мощностью от 100 до 630 кВт.

2012 г. — На базе двигателя 6ЧН21/21 были созданы газопоршневой и дизельный двигатели 8ЧН21/26 и 8ГЧН 21/26 мощностью от 600 до 1100 кВт.

2013 г. — Используя газопоршневой двигатель 8ГЧН21/26 был создан двигатель-генератор ГДГ800Т мощностью 800 кВт для маневрового тепловоза ТЭМ19, работающего на сжиженном природном газе.

2015 г. — Были созданы газопоршневые электростанции ГЭ 20 мощностью 600 кВт и ГЭ 50 мощностью 1000 кВт.

2018 г. — Благодаря смене собственника, завод заработал с новой силой, преодолел экономические трудности и продолжает развиваться.

2019—2022 гг. — Активное участие в выставках, социальная помощь, увеличение рабочих мест. Был изготовлен и поставлен заказчику ряд энергокомплексов, в том числе на 5 и 6 МВт.

Новая жизнь завода 
В мае 2018 года у завода сменился собственник и были решены экономические проблемы, что поспособствовало оживлению производства, наращиванию мощностей и развитию. Завод стал увеличивать число рабочих мест, благодаря этому, уровень безработицы в городе Балаково и его районе стал падать. С 2019 года завод активно участвует в специализированных всероссийских выставках и оказывает социальную помощь.

Работа в условиях санкционного давления 
«Волжский дизель имени Маминых» производит газопоршневые и дизельные двигатели в линейке от 315 кВт до 1 МВт. «Егоршинский радиозавод» («ЕРЗ») на базе своего обособленного подразделения «Баранчинский электромеханический завод» производит, а так же разрабатывает и готовит к выпуску линейку генераторов данной мощности. Таким образом, группа компаний Волжский дизель имени Маминых и Егоршинский радиозавод «ЕРЗ» обладают всем необходимым потенциалом для разработки и выпуска газопоршневых и дизельных двигателей и электростанций на их основе полностью российского производства.

Ссылки 
Официальный сайт

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Промышленность
Организации, награжденные орденом Трудового Красного Знамени
Предприятия Саратовской области
Предприятия Балаково
Дизельные двигатели
Производство энергетического оборудования
Газопоршневые двигатели